Le terme Bassignac peut se référer à:

Toponymes et hydronymes

Lac Bassignac, un plan d'eau du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière Bassignac, un affluent de la rivière Dufresnoy, coulant dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Bassignac est une commune française, située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Bassignac-le-Bas est une commune française située dans le département de la Corrèze et la région Nouvelle-Aquitaine ;
Bassignac-le-Haut est une commune française, située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Le ruisseau de Bassignac est un cours d'eau de  de longueur situé dans la commune de Freix-Anglards, dans le département du Cantal.

Patronymes
 Sophie Bassignac (née en 1960) est une romancière française ;
 Jean Danglars-Bassignac (1756-1836) est un militaire français.

Autres
 Le mango bassignac ou mangot bassignac est une variété de mangue.

Références 

Homonymie d'hydronyme